Пост (через  від , що сходить до  — «кладу», «ставлю») — термін, що має такі значення:

 Пост — місце, точка, пункт, з якого зручно стежити за ким-небудь, чим-небудь, охороняти когось, щось.
 Пост міліції (поліції)
 Пост ДАІ (дорожньої поліції)
 Блокпост — дорожній укріплений КПП із озброєною охороною, здатний самостійно тримати колову оборону
 Пост керування — пристрій, за допомогою якого здійснюють управління (керування) або подають сигнали.
 Пост сигналізації — пристрій, призначений для звукової аварійної і попереджувальної сигналізації.
 Пост діагностики
 Метеорологічний пост
 Залізничний пост — місце на залізничній колії, де зосереджено управління стрілками і сигналами. Влаштовується зокрема на головних виїздах для збільшення їх пропускної здатності та у пунктах примикання забійних чи відвальних колій до головної; може бути прохідним чи тупиковим.
 Колійний пост
 Блокпост

Топонім 

 Пост-Волинський
 Пост Жлобинський
 Слобідський Пост
 Пост-Фоллс

Прізвище 

 Віллі Пост (1899—1935) — американський льотчик і мандрівник
 Еміль Пост (1897—1954) — американський математик та логік

Комп'ютерний сленг 
 Пост — повідомлення на форумі або блозі в Інтернеті.

Див. також 
 Post
 Блокпост
 Пункт

Примітки

Література

Посилання 
 Пост  //